Spiering ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Spiering (* 1948), deutscher Physiker
 Erich Spiering (* 1906; † nicht bekannt), deutscher Politiker (DBD)
 Joachim Spiering (1940–2023), deutscher General a. D.
 Katharina Spiering (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Rainer Spiering (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Richard Spiering (* 1861), deutscher Marine-Obergeneralarzt
 Walter Spiering, deutscher Fußballspieler

Spiering ist der Name des Unternehmens:
 K.k. landesbefugte Maschinenfabrik und Wagenbauanstalt Johann Spiering